Мордехай Иш-Шалом (Фридман; 1902—1991) — израильский политик, мэр Западного Иерусалима в 1959—1965 годах.

Родился в Литве, эмигрировал в Палестину в 1923 году.

Примечания

Ссылки 
 

Мэры Иерусалима